Plusieurs personnes se nomment Ben Johnson ou Ben Jonson:
 Ben Jonson (1572-1637), écrivain anglais contemporain de Shakespeare ;
 Ben Johnson (1918-1996), acteur américain ;
 Ben Johnson (né en 1961), sprinter canadien ;
 Ben Johnson (né en 1983), coureur cycliste australien ; 
 Ben Johnson (né en 2000), footballeur anglais.